Dettingen kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Dettingen unter Teck – kommun i Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg,  
 Dettingen an der Erms – kommun i Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg,  
 Dettingen an der Iller – kommun i Landkreis Biberach, Baden-Württemberg,